Бруно Корреа Фернандес Кабокло (; родился 21 сентября 1995 года в Озаску, Бразилия) — бразильский профессиональный баскетболист, играющий в клубе чемпионата Германии по баскетболу «Ратиофарм» на позиции тяжёлого форварда. Был выбран в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НБА 2014 года.

Ранние годы 
Бруно Кабокло родился в Озаску, вырос в Баруэри и Пирапора-ду-Бон-Жезус, штат Сан-Паулу. В 13 лет начал заниматься баскетболом в клубе «Гремио» (Баруэри), который привлекал детей к занятиям спортом.

В январе 2013 года связался с тренером Академии спорта Рафаэлем Франко из Роли (штат Северная Каролина). Тренер предъявлял претензии к игре в обороне, борьбе за подбор, набору очков из краски, а также запретил бросать трёхочковые.

Карьера

Клубная карьера 
В апреле 2013 года Кабокло вернулся в Бразилию, где подписал контракт с клубом «Пинейрос», представляющим элитный дивизион страны. В сезоне 2013-14 принял участие в 16 матчах, в среднем набирал 4,9 очка и 3,1 подбора за игру.

26 июня 2014 года на драфте 2014 года был выбран командой «Торонто Рэпторс» под общим 20-м номером. Комментаторы, которые приняли участие в драфте, окрестили игрока «бразильский Кевин Дюрант». 9 июля 2014 подписал контракт с «Рэпторс» и принял участие в Летней лиге НБА.

21 ноября 2014 года дебютировал в НБА в матче против «Милуоки Бакс». За 12 минут в составе своей команды набрал 8 очков, совершил 1 подбор и 1 блок-шот, а команда одержала победу со счётом 124-83.

6 февраля 2020 года Кабокло был обменян из «Мемфис Гриззлис» в «Хьюстон Рокетс» на Джордана Белла. 13 января 2021 года Кабокло был отчислен из «Хьюстона».

26 февраля 2021 года французский клуб «Лимож» официально объявил о подписании Бруно Кабокло до конца сезона. В среднем игрок набирал 10 очков и 5 подборов за игру.

12 августа 2021 года Кабокло подписал контракт с клубом «Сан-Паулу» из чемпионата Бразилии по баскетболу. В составе «Сан-Паулу» он выиграл Лигу чемпионов по баскетболу 2021/22 в Северной и Южной Америке, что стало первым континентальным титулом для команды. Кабокло набирал в среднем 23,9 очка и 11,1 подбора, что является вторым лучшим средним показателем в Лиге чемпионов в Северной и Южной Америке. Он также лидировал по количеству блоков за игру в среднем - 3,6, и по эффективности - +32,8 за игру. В финале 10 апреля 2022 года Кабокло набрал 29 очков, 7 подборов и 3 блока. По итогам турнира он был назван самым ценным игроком сезона Лиге чемпионов в Северной и Южной Америке.  Позже он также был назван самым ценным игроком сезона 2021/22 в чемпионате Бразилии по баскетболу.

После успешного года в Бразилии Кабокло принял участие в Летней лиге НБА 2022 года в составе команды «Юта Джаз».

26 августа 2022 года Кабокло подписал контракт с «Бостон Селтикс». 20 сентября он был отчислен.

4 ноября 2022 года Кабокло был включен в стартовый состав команды «Капитанес де Сьюдад де Мехико» из Джи-Лиги НБА. Он принял участие в двух матчах за «Капитанес», набирая в среднем 12 очков и 5 подборов.

5 января 2023 года Кабокло подписал многолетний контракт с клубом «Ратиофарм» из чемпионата Германии по баскетболу. Соглашение расчитано до конца 2024 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Ролик Кабокло для Draftexpress.com

Баскетболисты Бразилии
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Рэпторс 905»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Мемфис Хастл»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Лимож»
Игроки «Капитанес де Сьюдад де Мехико»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»